«Шаркс» ( — «акулы») — слово, присутствующее в названии ряда спортивных команд.

Спортивные коллективы

Регби 
 «Сейл Шаркс» — английский клуб, участник Премьер-лиги.
 «Шаркс» — южноафриканский клуб, участник Супер Регби.

Регбилиг 
 «Кроналла-Сазерленд Шаркс» — австралийский клуб, участник Национальной регбийной лиги.

Футбол 
 «Шаркс» — нигерийский клуб.
 «» — ганский клуб.

Хоккей 
 «Вустер Шаркс» — американский клуб, фарм-клуб «Сан-Хосе», участник Американской хоккейной лиги.
 «Сан-Хосе Шаркс» — американский клуб, участник Национальной хоккейной лиги.